Royal Park kan syfta på följande platser:

Australien 

 Royal Park (park i Australien, Tasmanien), 
 Royal Park (del av en befolkad plats), South Australia, Charles Sturt, 

Robotskapade Australienförgreningar